Sernowodskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Sernowodskoje (Stawropol), in der Region Stawropol
 Sernowodskoje (Tschetschenien), in der Republik Tschetschenien